Kevin Hill – amerykański serial telewizyjny, emitowany przez amerykańską stację UPN od 2004 do 2005 r. W Polsce emitowany na kanale Fox Life.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2005